Maria Anna Habsburská (13. ledna 1610, Štýrský Hradec – 25. září 1665, Mnichov), byla rodem rakouská arcivévodkyně a sňatkem bavorská vévodkyně a regentka.

Původ 
Marie Anna se narodila jako páté dítě/druhá dcera habsburského následníka trůnu Ferdinanda II. a jeho první manželky Marie Anny Bavorské. Z jejích starších sourozenců se dospělosti dožil pouze starší bratr, pozdější císař a král, Ferdinand III. Mladší sestra Cecilie Renata se provdala za polského krále Vladislava IV. a mladší bratr Leopold Vilém se stal místodržitelem v Nizozemí.

Život 
Roku 1635 zemřela Alžběta Renata Lotrinská, první manželka bavorského kurfiřta Maxmiliána I. z rodu Wittelsbachů. Z tohoto více než 40 let trvajícího manželství nevzešli žádní potomci, bezdětný kurfiřt se proto poohlížel po nové manželce, která by mu porodila dědice. Volba padla na jeho neteř Marii Annu.
Svatba se konala ve Vídni 15. července 1635 a jejich manželství bylo přes velký věkový rozdíl (37 let) šťastné.

Marie Anna se velmi zajímala o politiku a je obecně pokládána za velmi zdatnou a obratnou ženu. Stála po manželově boku a byla mu nápomocna ve vladařských povinnostech, což v tehdejší době nebylo pro ženu obvyklé. Po Maxmiliánově smrti v roce 1651 využila své vrozené schopnosti i získané zkušenosti jako regentka svého staršího syna Ferdinanda Marii. I poté, co kurprinc dosáhl roku 1654 plnoletosti, zůstala jeho rádkyní, a roku 1664 podnítila svého syna k tomu, aby svou zemi postavil pod patronát sv. Josefa. Do konce života byla členem státní rady, nejvyššího vládního grémia, třebaže v něm neměla žádné hlasovací právo

Po smrti svého manžela obývala část mnichovské rezidence, kde také 25. září roku 1665 ve věku 55 let zemřela. K poslednímu odpočinku byla uložena v mnichovském kostele sv. Michala, její srdce pak odpočívá v poutní kapli v Altötting.

Děti 
Marie Anna splnila naděje svého manžela a do roka mu porodila vytouženého dědice, o dva roky později pak ještě dalšího syna. První porod ji však natolik vysílil, že ztratila schopnost mluvit; uzdravování probíhalo pomalu a za pomoci relikvií sv. Františka z Pauly. Jako výraz díků založil Maxmilián v Neunburg vorm Wald klášter věnovaný tomuto světci.
 1. Ferdinand Maria (31. 10. 1636 Mnichov – 26. 5. 1679), bavorský kurfiřt od roku 1651 až do své smrti
 ⚭ 1650 Jindřiška Adéla Marie Savojská (6. 11. 1636 Turín – 13. 6. 1676 Mnichov)

 2. Maxmilián Filip (30. 9. 1638 Mnichov – 20. 3. 1705 Türkheim), vévoda bavorsko-leuchtenberský od roku 1650 až do své smrti
 ⚭ 1668 Mauricienne Fébronie de La Tour-d'Auvergne (12. 4. 1652 Paříž – 20. 6. 1706 Türkheim)

Vývod z předků

Literatura

Externí odkazy 
 
 Marie Anna Habsburská na ingolstadt.de
 Marie Anna Habsburská na thepeerage.com

Habsburkové v 17. století
Wittelsbachové
Arcivévodkyně
Bavorské vévodkyně
Regentky
Narození v roce 1610
Narození 13. ledna
Narození ve Štýrském Hradci
Úmrtí v roce 1665
Úmrtí 25. září
Úmrtí v Mnichově
Ženy